Kofoed, Koefoed, Kofod:
 Annika Kofoed, född 1966, svensk skådespelare, regissör och dramatiker
 Arnold Kofoed
 Flemming Kofod-Svendsen, född 1944, dansk präst och politiker för Kristeligt Folkeparti
 Hans Kofoed
 Henrik Koefoed, född 1955, dansk skådespelare, manusförfattare och röstskådespelare
 Jens Pedersen Kofoed, 1628-1691, dansk militär. 
 Magnus Kofod Andersen, född 1999, dansk fotbollsspelare
 Marie Kofoed, 1760-1838, dansk affärsidkare och filantrop. 
 Niels Anker Kofoed, 1929-2018, dansk lantbrukare och politiker för Venstre
 Peder Kofod Ancher, 1710-1788, dansk jurist och rättshistoriker
 Peder Schousboe, 1766-1832, dansk botaniker. 
 , född 1990, dansk politiker för Dansk Folkeparti 
 Rigmor Kofoed-Larsen
 Tor Andreas Kofoed

Danska efternamn